Заледе́евский сельсове́т — сельское поселение в Кежемском районе Красноярского края Российской Федерации.

Административный центр — село Заледеево.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Заледеевский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов:  10

 Глава муниципального образования
 Кузьмина Любовь Анатольевна. Дата избрания: 31.03.2017. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Кежемского района
Сельские поселения Красноярского края